Поэ — слово англосаксонского происхождения, является фамилией, именем собственным, топонимом, акронимом, аббревиатурой и др.:

География 
  — невключённая территория в округе Бютт штата Калифорния, США.
  — невключённая территория в округе Аллен штата Индиана, США.

Персоналии 
 Поэ — написание фамилии американского писателя Эдгара По в России XIX века.
 Поэ д’Аван, Фостен (; 1792—1864) — французский нумизмат, автор нумизматических каталогов, академик.
  — сценическое имя американской певицы Анны Данилевски.

Биология 
 Поэ — лесная новозеландская птица из семейства медососовых.

См. также 
  — астероид.
 Закон По — интернет-поговорка.

Примечания